Kuitun ist der Name mehrerer Orte in Russland:
 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk, siehe Kuitun (Irkutsk)
 eines Dorfes in der Republik Burjatien, siehe Kuitun (Burjatien)
sowie eine alternative Schreibweise für die Stadt Kuytun in der Volksrepublik China